

Кочуково — село, Мосальський район, Калузька область
 Кочуково — присілок, Юкаменський район, Удмуртія